Eric oder Erik Herschmann ist der Name folgender Personen:
 Eric Herschmann (* 1964), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Unternehmer
 Erik Herschmann, bürgerlicher Name von Erik Silvester (1942–2008), deutscher Schlagersänger